La stazione di Bari Mungivacca è una stazione di Bari, situata nell'omonimo quartiere di Mungivacca.

È servita dai treni della ferrovia Bari-Martina Franca-Taranto; da essa si dirama inoltre la ferrovia Bari-Casamassima-Putignano.

È di proprietà delle Ferrovie del Sud Est.

La stazione comprendeva quattro binari sino al 2010, successivamente ebbe l'aggiunta del quinto binario.

Di solito i binari usati sono il 2, per direzione Bari, e il 3 per direzione Putignano.

Questa stazione viene anche usata per le precedenze, poiché da Mungivacca in direzione Putignano la tratta è a singolo binario.

Servizi
La stazione dispone di:
  Biglietteria automatica
  Servizi igienici

Voci correlate
 Ferrovie del Sud Est
 Bari
 Mungivacca (Bari)

Altri progetti

Mungivacca